Olaus Petri församling kan syfta på:

Finland
 Rikssvenska Olaus Petri-församlingen – en rikssvensk församling i Helsingfors, tillhörande Borgå stift

Sverige
 Örebro Olaus Petri församling – en församling i Strängnäs stift